Никола Дишков може да се отнася за:

 Никола Дишков (1852 – 1923), български строителен предприемач от Прилеп;
 Никола Дишков (1873 – ?), български революционер от Карамани, Битолско.